D28 ou D-28 peut faire référence à :
 Martin D-28, une guitare acoustique du fabricant américain C.F. Martin & Company ;
 Route départementale 28, nom de diverses routes départementales, dont en particulier :
 Route départementale 28 (Mayenne) ;
 Route départementale 28 (Hautes-Pyrénées) ;
 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres